Змагання з тенісу в одиночному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2000 тривали з 15 по 28 вересня в Тенісному центрі NSW в Сіднеї (Австралія). Змагалися 64 гравці з 32-х країн. Тепер країни могли заявити на турнір щонайбільше чотирьох гравців, тоді як на попередніх іграх заявка обмежувалась трьома гравцями. Андре Агассі був чинним олімпійським чемпіоном, здобувши золоту медаль на Олімпіаді 1996. Цього разу він не брав участі. Росіянин Євген Кафельников став олімпійським чемпіоном, у фіналі перемігши несіяного німця Томмі Гааса з рахунком 7–6(7–4), 3–6, 6–2, 4–6, 6–3. Француз Арно Ді Паскуале виграв бронзу, перемігши молодого і тоді ще не дуже титулованого швейцарця Роджера Федерера.

Золото Кафельникова стало першою медаллю для росіян в чоловічому одиночному розряді, хоча росіянин Андрій Черкасов 1992 року здобув бронзу в складі об'єднаної команди. Франція і Німеччина здобули свої перші медалі починаючи, відповідно, з 1924 і 1912 року.

Формат змагань 

Змагання проходили за нокаут системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали до двох виграних сетів, за винятком фіналу, що тривав до трьох виграних сетів.

Розклад 

Години вказано за австралійським східним стандартним часом (UTC+10)

Сіяні гравці

Сітка 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Квота ITF Place

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Результати
 ITF Olympic site

чоловічий одиночний турнір